Club Penguin: Elite Penguin Force — видеоигра для Nintendo DS, основанная на массовой многопользовательской онлайн-игре Club Penguin. Она была выпущена 25 ноября 2009 в США, 13 марта 2009 в Европе и 16 апреля 2009 года в Австралии. В сентябре 2010 было выпущено коллекционное издание содержащее апгрейды и дополнения для игры.

Это игра о Elite Penguin Force (), секретном агентстве, созданном для держания Клуба пингвинов в безопасности. Было продано 1.5 миллиона копий игры по всему миру.

Геймплей 
Игроки могут участвовать в миссиях, где нужно использовать различные гаджеты, вещи и способности для того, чтобы исследовать таинственные события в Club Penguin. Игроки займутся новыми минииграми, такими как Сноубординг, Танцевальное соревнование () и миниигры, которые также доступны на веб-сайте Club Penguin, такие как Тележный сёрфер (), Приключение на реактивном ранце () и Рыбалка в проруби ().

Отзывы 

Club Penguin: Elite Penguin Force получила смешанные отзывы на Metacritic.

Игра была одной из самых продаваемых на Nintendo DS.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Club Penguin
 Club Penguin: Elite Penguin Force — Club Penguin Wiki

Игры для Nintendo DS
Игры только для Nintendo DS